Questa è stata la prima edizione del torneo.

In finale Nuno Borges e Francisco Cabral hanno sconfitto Jeevan Nedunchezhiyan e Purav Raja con il punteggio di 6–3, 6–4.

Teste di serie 

  Sadio Doumbia /  Fabien Reboul (quarti di finale)
  Jeevan Nedunchezhiyan /  Purav Raja (finale)

  Nuno Borges /  Francisco Cabral (campioni) 
  Aziz Dougaz /  Manuel Guinard (quarti di finale)

Wildcard 

  Jorge Carlos Camara /  Miguel García (primo turno)
  Dhruva Mulye /  David Vega Hernández (primo turno)

  Iván Marrero Curbelo /  Hillel Rousseau (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tenerife Challenger 2021